Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Neville Godwin 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jason Stoltenberg (semifinali)
 Mark Woodforde (secondo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Sargis Sargsian (secondo turno)

 Martin Damm (primo turno)
 Scott Draper (secondo turno)
 John van Lottum (quarti di finale)
 Grant Stafford (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998